Józef Wielhorski est un nom pouvant désigner:

Józef Wielhorski (1759-1817), général polonais
 (1816/17-1892), pianiste et compositeur polonais

Voir aussi

Wielhorski, Józef